Тхабазимби:

 Тхабазимби — административный центр муниципалитета Тхабазимби в районе Ватерберг провинции Лимпопо (ЮАР).
 Тхабазимби — местный муниципалитет в районе Ватерберг провинции Лимпопо (ЮАР).